

Cinema 
 Women – film del 1913 prodotto dalla Essanay 
 Women – film del 2008 diretto da Huang Wenhai

Letteratura 
 Donne (Women) – romanzo di Charles Bukowski del 1978

Musica 
 Women – gruppo musicale canadese
 Women – singolo dei Foreigner del 1980, dall'album Head Games
 Women – singolo di Amanda Lear del 1985
 Women – singolo dei Def Leppard del 1987, dall'album Hysteria
 Women – album degli Women del 2008

Televisione 
 Women (If These Walls Could Talk 2) – film per la televisione del 2000 in tre episodi

Pagine correlate 
 The Women
 Woman